Șerbănești se poate referi la:
 Șerbănești, Olt
 Șerbănești, Suceava
 Șerbănești, Vrancea
 Șerbănești (Poienarii de Muscel), Argeș
 Șerbănești (Rociu), Argeș

Vezi și 
 Șerb (dezambiguizare)
 Șerbu (nume de familie)
 Șerban (nume)
 Șerbești (dezambiguizare)
 Șerbăneasa (dezambiguizare)
 Șerbănescu (nume de familie)

Toponime românești